Vickan kan syfta på:

Vickan – ett namn, se Viktoria (namn)
Vickan, Kungsbacka kommun –  en bebyggelse i norra delen av tätorten Onsala, tidigare tätort